Petroica bivittata és una espècie d'ocell passeriforme de la família dels petròicids que habita les boscos, els pastures i les praderies de les muntanyes d'Indonèsia i Papua Nova Guinea.

Petroica